Il Partito Nazionalista Occitano, chiamato dal 2004 Partito della Nazione Occitana (Partit de la Nacion Occitana in lingua occitana), o più semplicemente PNO, è un movimento politico nazionalista occitano, di tendenza indipendentista, fondato a Nizza nel 1959 da François Fontan. Jacme Ressaire è succeduto a François Fontan come presidente del PNO nel 1979, poi Felip Bonnet ha assunto la presidenza del partito dal 2009 al 2011. Da allora il partito è stato guidato da diversi copresidenti, Joan Pèire Alari è il presidente titolare che rappresenta il PNO dal 2022 a seguito della scomparsa del suo predecessore, Gèli Grande.

Le elezioni politiche 

Nelle valli occitane del Piemonte, la sezione locale del PNO, il Movimento Autonomista Occitano (MAO), è stata attiva negli anni '70 con qualche successo anche nelle elezioni comunali.

Nelle elezioni presidenziali francesi del 1974, il PNO sostenne Guy Héraud, candidato federalista europeo e cofondatore con François Fontan della teoria dell'etnismo, che definì la nazione sul criterio dell'esistenza di una lingua vernacolare, che di fatto rivela la esistenza di una nazione occitana.

Nelle elezioni europee del 2014, il PNO ha presentato simbolicamente la lista Occitània, per una Euròpa dels pòbles (Occitania, per un'Europa dei popoli) nella circoscrizione sud-occidentale della Francia.

Nel 2011 il PNO ha partecipato alla discussione di apertura tra attivisti regionalisti occitani tra cui il Partito Occitano, il movimento Pais Nòstre, e membri di associazioni culturali. Questa discussione consentirà di sviluppare un programma comune, il manifesto occitanista, che genererà il movimento Bastir nel 2013 e che presenterà i candidati in Francia dalle elezioni municipali del 2014.

Bastir presenterà una lista che il PNO sosterrà alle elezioni regionali del 2021 in Occitania. Nella regione della Provenza, il PNO sosterrà la lista Oui la Provence (Sì Provenza) guidata dal Partito Occitano.

Note

Collegamenti esterni 
 

Partiti politici francesi regionali
occitano
Politica dell'Occitania
Lingua occitana
Occitania